И́нман, Инмэн () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Инман, Джош (род. 1980) — американский гребец.
 Инмэн, Мельбурн (1878 −?) — английский профессиональный игрок в английский бильярд и снукер.
 Инмэн, Бобби Рей (род. 1931) — американский военный, директор Агентства национальной безопасности в 1977−1981.

Топоним 
 Инман (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.

Разное 
 Инман (персонаж) — роль Джуда Лоу в драме Энтони Мингеллы «Холодная гора».
 Кельвин Джо Инман — персонаж Остаться в живых (телесериал), работник DHARMA Initiative.
 Брэдден Инман — австралийский защитник Ньюкасла.
 Инман (имя) — мужское английское имя, означало трактирщик.
 ИНМАН — российская компания по производству крано-манипуляторных установок.

Примечания